Deutscher Erzählerpreis steht für:

 Deutscher Erzählerpreis (1962), Erstvergabe 1963, gestiftet durch die Zeitschrift Stern.
 Deutscher Erzählerpreis (2008), Erstvergabe 2008, gestiftet durch Karl-Heinz Berkner, Nürnberg.